Autoritate se poate referi la:

 Autoritate, putere
 Autoritate tutelară, funcție a unui organ administrativ cu atribuții în dreptul familiei
 Autoritate de lucru judecat, principiu în drept
 Autoritate, operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale

Autorități din România 
Autoritatea Națională de Cercetare Științifică 
Autoritatea Națională de Control
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Autoritatea Națională pentru Tineret
Autoritatea Rutieră Română 
Autoritatea de Sănătate Publică
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Alte autorități 
Autorități de reglementare în domeniul farmaceutic
Autorități Unitare în Anglia
Autoritatea Națională Palestiniană

Vezi și

Legături externe